Krv nije voda (album sastava Gracia)
 Krv nije voda (album Nenada Vetme)
 Krv nije voda (album Generala Wooa)
 Krv nije voda (televizijska serija)